Фонтруби () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Пенедес. Занимает площадь 37,03 км². Население — 1 466 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 75 км.

Города-побратимы 
  Рьё-Вольвестр (Франция)

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento de Font-rubí
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d’Estadística de Catalunya
 Mapa de Font-rubí en Google Maps

Муниципалитеты Барселоны